Rammelsberg ist der Name von geographischen Objekten:

Berge und Erhebungen (nach Höhe sortiert):
 Großer Rammelsberg (Westerzgebirge) (963,0 m), im Westerzgebirge nahe Muldenhammer, Vogtlandkreis, Sachsen
 Kleiner Rammelsberg (943,1 m), im Westerzgebirge bei Muldenhammer, Vogtlandkreis, Sachsen
 Rammelsberg (Rothaargebirge) (637,2 m), im Rothaargebirge bei Erndtebrück, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Rammelsberg (Harz) (635,1 m), am Harzrand bei Goslar, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Rammelsberg (Stölzinger Gebirge) (467 m), im Stölzinger Gebirge bei Herlefeld (Spangenberg), Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Rammelsberg (Osterzgebirge) (ca. 450 m), traditionelle Bezeichnung des Gebietes zwischen Hilbersdorf, Weißenborn und Niederbobritzsch
 Rammelsberg (Kassel) (mind. 237,5 m), in Bad Wilhelmshöhe im kreisfreien Kassel, Hessen
 Großer Rammelsberg (Calenberger Lößbörde) (137 m), in der Calenberger Lößbörde bei Betheln (Gronau), Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Kleiner Rammelsberg, Südhang des Großen Rammelsbergs

Ortsteile:
 Rammelsberg (Adlkofen), Ortsteil der Gemeinde Adlkofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Rammelsberg (Goslar), Ortsteil der Stadt Goslar, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Rammelsberg (Schönberg), Ortsteil des Marktes Schönberg, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

Bergwerk: 
 Rammelsberg, ehemaliges Erzbergwerk und heutiges Bergbaumuseum des Goslarer Rammelsbergs im Harz, Landkreis Goslar, Niedersachsen

Rammelsberg ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Rammelsberg (1813–1899), deutscher Chemiker

Siehe auch:
 Remmelsberg